Stanisław Drohojowski (zm. ok. 1583) – kasztelan przemyski
 Stanisław Drohojowski (zm. 1647) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej